Соревнования женщин в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 года проводились в бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме 29 и 30 июля.

Отборочные заплывы начались 29 июля в 10:06 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:54, а финал — 30 июля.

Уже в предварительном заплыве американка Мэри Десенца побила мировой рекорд китаянки Лю Цзыгэ, установленный на Олимпийских играх 2008 года. В полуфинале Катинка Хоссу установила рекорд Европы. В финале чемпионка мира 2007 года на этой дистанции Джессика Шиппер улучшила мировой рекорд Десенци ещё на 0,73 сек. Лю Цзыгэ, занявшая второе место, также проплыла быстрее мирового рекорда и установила рекорд Азии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

200 м, баттерфляй, женщины